Hermann Poppen ist der Name folgender Personen:

* Hermann Poppen (Politiker), deutscher Politiker, MdL Baden